Detta är en lista över olympiska rekord i tyngdlyftning. Rekorden kan sättas i varje viktklass i såväl ryck som stöt, och även i kombinationen.

De olympiska viktklasserna ändrades inför olympiska sommarspelen 2000 i Sydney, så de olympiska rekorden gäller endast under och efter dessa spel.

Herrarnas rekord

Damernas rekord

Se även
Tyngdlyftning vid olympiska sommarspelen
Lista över olympiska rekord i simning
Lista över olympiska rekord i friidrott

Källor

Referenser

Rekord
Tyngdlyftning